Quixeramobim kan syfta på:

Brasilien 

 Quixeramobim (kommun), Ceará, 
 Quixeramobim (ort), Ceará,